Йонджа́ Шахинба́ш (), в девичестве — Джевхе́р (; ) — турецкая  театра, кино, телевидения и озвучивания.

Биография и карьера 
Йонджа Шахинбаш, в девичестве Джевхер, родилась 6 июля 1972 года в Стамбуле (Турция) в семье художника Махмута Джевхера. В 1994 году она окончила театральный факультет Университета изящных искусств имени Мимара Синана. Во время учёбы играла в Государственных театрах, а в 1991 году начала заниматься озвучиванием. Выступает в качестве ведущего в театрах муниципалитета Бакыркёй, снимается в фильмах и телесериалах.

С 2002 по 2012 год была замужем за сценографом Тевфиком Али Йенелем, от которого у неё есть сын — Али Дениз Йенель (род. в марте 2008 года). С 10 января 2015 года замужем за актёром Кораем Шахинбашом.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры Турции
Актёры озвучивания Турции
Актёры телевидения Турции
Киноактёры Турции